Verna bezeichnet folgende Örtlichkeiten:

 Verna, Gemeinde in Hessen
 Ramponio Verna in Lombardei
 Verna (Val di Chy), Ort in Italien
 Verna (Goa), eine Gemeinde in Goa, Indien
 La Verna, ein Kloster in der Toskana

Verna ist der Familienname folgender Personen: 
 Gianni Verna (* 1942), italienischer Graveur und Xylograph
 Tony Verna (1933–2015), US-amerikanischer Fernsehregisseur
Siehe auch:
 Werna